

Населені пункти та їхні частини
 Зайончкі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Зайончкі — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Зайончкі — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Зайончкі — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зайончкі — осада в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки